Aleksej Kononov – podista russo, plurivincitore della 100 km del Passatore
Mikhail Kononov – attore sovietico
Oleg Kononov – allenatore ed ex-calciatore russo
Vasiliy Kononov – ex-calciatore kirghiso